Соревнования в эстафетной гонке 4 по 5 км среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 2 марта.

Медалисты 
В женской эстафете победу одержала сборная Норвегии, серебро получила Швеция, а Финляндия завоевала бронзу.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017